Ха́кола () — финская фамилия. Известные носители:

 Хакола, Киммо (род. 1958) — финский композитор.
 Хакола, Ристоматти (род. 1991) — финский лыжник.